Daniel Scheinert, un cinéastre américain ;
 David Scheinert (1916-1996), un poète, romancier et essayiste belge d'origine polnaise.